Альперин — еврейская фамилия. Известные носители:

 Альперин, Абрам Самойлович (1881—1968) — русский финансист и меценат, юрист, промышленник, общественный деятель.
 Альперин, Владимир Маевич (1948—2010) — альпинист, мастер спорта, неоднократный чемпион СССР и Украины, прозвище «Снежный барс».
 Альперин, Ефим Иосифович (1924—1977) — советский писатель, журналист и педагог.
 Альперин, Марк Моисеевич (1916—1994) — украинский советский физик, сын М. М. Альперина.
 Альперин, Марта (Mollie Steimer, 1897—1980) — американская и мексиканская анархистка, фотограф, публицист анархистской прессы на идише.
 
 Альперин, Моисей Маркович (1881—1951) — русский и советский врач (педиатр и фтизиатр), учёный-медик.
 Альперин, Семён Владимирович (Альперт, 1897—1948) — фотограф, военный фотокорреспондент, брат М. В. Альперта.

 Альперина, Сусанна Ильинична (род. 1966) — российский журналист и писатель, продюсер.

См. также 
 Альпер
 Альперович
 Альперт
 Гальперин
 Гальперн
 Гельперин